ORL je kratica, ki ima več pomenov:

 Otorinolaringologija, veja medicine, ki se ukvarja s poškodbami in z boleznimi glave, grla, vratu, nosu in ušes
 kratica za gornjegermansko-retijski limes
 kratica za nekdanje ime simfoničnega orkestra RTV Slovenija
 kratica za Orjolsko oblast v sistemu ISO 3166-2